Julio Peralta e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare al concomitante torneo di Amburgo.

In finale Oliver Marach e Philipp Oswald hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Franko Škugor con il punteggio di 6-3, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (primo turno)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (campioni)

<li> Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinale)
<li> Jonathan Eysseric /  Franko Škugor (finale)

Wildcard 

  Antoine Bellier /  Luca Margaroli (primo turno)

<li> Dustin Brown /  Marco Chiudinelli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2017